Calvario – collina di Gerusalemme dove fu crocifisso Gesù
Calvario – monumento raffigurante la crocifissione di Gesù
Calvario – film del 2014 diretto da John Michael McDonagh
Calvario – dipinto di Jusepe de Ribera